Sailer je příjmení více osob:

 Petr Sailer (* 1975) – český lední hokejista
 Toni Sailer (1935–2009) – rakouský lyžař, herec a zpěvák
 Verena Sailerová (* 1985) – německá atletka